CPQ steht für:
 Compaq, US-amerikanisches Computerunternehmen, heute Marke von HP
 Configure Price Quote, Beschreibung einer Prozesskette, die Unternehmen hilft, kundenindividuelle Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen
 Conseil de presse du Québec, Presserat von Québec
 Flughafen Amarais (IATA-Code), Campinas, Region São Paulo, Brasilien

CPQ